Це — список марсіанських метеоритів, тобто тих метеоритів, які були виявлені на Землі, та ідентифіковані як такі, що походять із планети Марс.

Із понад 53 000 метеоритів, знайдених на Землі, лише 133 були ідентифіковані як марсіанські (станом на 25 вересня 2014 р.). 17 жовтня 2013 року NASA доповіли, що на основі аналізу аргону в марсіанській атмосфері, виконаного марсоходом Curiosity, походження деяких метеоритів, виявлених на Землі, було підтверджене як марсіанське. Зауважте, що до цього списку не входять метеорити, знайдені на Марсі різними марсоходами.

Список

Примітки 
Маса, вказана у таблиці, є загальною масою всіх віднайдених уламків метеорита.

Скорочення:
 За місцевістю у Антарктиді, пронумеровані:
 ALH — Allan Hills // Гори Аллана
 LAR — Larkman Nunatak // Нунатак Ларкмана
 LEW — Lewis Cliff // Скеля Льюїса
 MIL — Miller Range // Гірський хребет Міллера
 QUE — Queen Alexandra Range // Гірський хребет Королеви Олександри
 RBT — Roberts Massif // Гірський масив Робертса
 YA — Yamato Mountains // Гори Ямато
 Chassigny — Шассіньї, Верхня Марна, Франція
 За африканськими місцевостями, пронумеровані:
 DaG — Dar al Gani, Аль-Джуфра, Лівія
 Dhofar — Зуфар, Оман
 NWA — Northwest Africa // Північно-західна Африка (переважно Малі, Алжир, Марокко, Мавританія та Західна Сахара)
 SaU — Sayh al Uhaymir, Оман
 Nakhla — El Nakhla El Bahariya, Абу-Гуммус, Бухейра, Єгипет
 Shergotty — Шергатті, округ Гая, Біхар, Індія
 Tissint — Тіссінт, долина Oued Drâa, на схід від міста Тата, Марокко

Див. також 
 Список метеоритів на Марсі

Посилання 
 
 Northern Arizona Meteorite Laboratory
 Martian Meteorite News
 Martian Meteorite Compendium JSC, NASA
 Mindat — Martian meteorites

Виноски 

-